MercedesCup 2009 — 32-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Штутгарте, Германия, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2009 году турнир прошёл с 11 по 19 июля.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Хуан Мартин дель Потро
 в парном разряде —  Кристофер Кас и  Филипп Кольшрайбер

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 MercedesCup
 Мировой Тур ATP 2009
 ATP 250
 Porsche Tennis Grand Prix 2009

Германия
Теннис
Июль 2009 года
2009